В Естония има 47 населени места, които са с официален статут на град.

Преди 1918 година по-голямата част от тези градове са известни с руските и/или немските си наименования, които често се различават от естонските. След като Естония е включена в състава на Съветския съюз като Естонска ССР, само естонските имена на градовете се използват, но се изписват единствено на руски, което довежда до грешни изписвания на наименованията и последвали ортографически разминавания в разни източници.

Градове 

 
Естония